Museum van de bezetting (Tallinn), een museum in Tallinn
Museum van de bezetting van Letland, een museum in Riga